Work It, chanson du rappeur américain Nelly avec la participation de Justin Timberlake sortie en 2002 ; 
 Work It, série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 2012 ;
 Work It, film américain réalisé par Laura Terruso sorti en 2020.